Flaschenteufel steht für:

 Cartesischer Taucher oder
 eine Novelle von Robert Louis Stevenson, auch Das Flaschenteufelchen oder Der Flaschenkobold bezeichnet
 ein Kartenspiel von Günter Cornett, siehe Flaschenteufel (Spiel)